Колизей — многозначное слово.
 Колизей — крупнейший древнеримский амфитеатр.
 Колизей — спорткомплекс в Грозном.
 Колизей — торговый центр, содержащий ряд кинотеатров в Перми.
 Колизей — крупнейший ночной клуб в Барнауле.
 Колизей (сингл) — известная композиция группы «Ария».
 Колизей (группа) — московская рок-группа.
 Колизей — одно из названий торта, имеющего форму римского Колизея.
 Колизей (Амьен) — спортивный комплекс в Амьене, Франция.
 Сoliseum — театр, расположенный на территории Сизарс-пэласа в Лас-Вегасе.
 Колизей — крытый многофункциональный комплекс в Юниондэйл, Нью-Йорк, США.
 Колизей — исторический театр и один из первых кинозалов в городе Кривой Рог.

См. также 
 Площадь Колизея